Astronomia:

Corb (constel·lació), constel·lació
Corb o Corv, cognom romà derivat de Corvus, portat per diversos personatges.
 Zoologia:
Corb, ocell de l'espècie Corvus corax. Per extensió, de vegades s'anomena també corbs a altres ocells del gènere Corvus
Corb marí, ocells dels gèneres Phlacroccorax i Leucocarbo
 Antiga Roma:
Corvus (aparell) o corb, aparell que sortia d'un vaixell romà amb la finalitat d'abordar el vaixell enemic.
 Geografia:
 Riu Corb, afluent del Segre

Vegeu també 
 El corb (desambiguació)